BRH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brahman (Papua Nuova Guinea)
 brh – codice ISO 639-3 della lingua brahui